

Sigle 
 Brandenburgische Technische Universität – università tedesca
 British thermal unit – unità di misura dell'energia

Codici 
 BTU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bintulu (Malaysia)
 btu – codice ISO 639-3 della lingua batu